Andrzej Seweryn (1946) lengyel–francia színművész (Tűzzel-vassal, A francia forradalom)
 Andrzej Seweryn (1948) lengyel kosárlabdázó